The Greatest Story Ever Told ("la più grande storia mai raccontata" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La più grande storia mai raccontata (The Greatest Story Ever Told) – film del 1965 diretto da George Stevens

Musica 
 The Greatest Story Ever Told – album dei The Lawrence Arms del 2003
 The Greatest Story Ever Told – album di David Banner del 2008